Souttar ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Souttar (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Henry S. Souttar (1875–1964), britischer Chirurg; siehe Herzklappenrekonstruktion
 John Souttar (* 1996), schottischer Fußballspieler